2 miejscowości w Polsce:
 Czysta – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Smołdzino
 Czysta – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Czysta – niewielka rzeka w dorzeczu Pilicy, dopływ Drzewiczki